Mr. Bean se poate referi la:
 Mr. Bean, un serial de televiziune de comedie 
 Mr. Bean (serial), un serial de animație 
 Mr. Bean (personaj), personajul din serialul de comedie cu același nume, jucat de Rowan Atkinson
 Bean - O comedie dezastru, un film din 1997
 Vacanța lui Mr. Bean, un film din 2007